Динáра (Ди́на) Ви́кторовна Дубрóвская (р. 22 мая 1961) — российский востоковед-китаист, к.и.н. (специалист по христианским миссиям в Китае), в 2021—2022 гг. руководитель Отдела истории Востока ИВ РАН, с 2022 г. руководитель новосозданного Отдела искусства и материальной культуры ИВ РАН. Автор художественных книг (под псевдонимом Анна Одина), переводов и научно-популярных статей. Доцент ГАУГН. Член Ассоциации искусствоведов России.

Биография 
Родилась в Москве 22 мая 1961 г. в семье потомственных преподавателей: мать (Дубровская Ирина Александровна) была завучем, а затем директором школы № 174 (ныне лицей № 1574) при РХТУ и вошла в список заслуженных педагогов Москвы; отец (Дубровский Виктор Алексеевич) был преподавателем МИИТа, где ранее преподавал и его отец, а затем МАТИ. Д. В. Дубровская — племянница народного артиста России Владимира Алексеевича Дубровского.

Окончила английскую спецшколу № 49 (ныне школа № 2054), после чего поступила в ИСАА МГУ, по окончании которого поступила в аспирантуру ИВ АН СССР (ныне ИВ РАН). Здесь в 1989-м г. защитила кандидатскую диссертацию по теме истории международных отношений в Центральной Азии с фокусом на Синьцзяне («Борьба в правящих кругах Цинской империи по вопросу о политике в Синьцзяне, 60-70-е гг. XIX вв.») — эта же тема во многом сформирует основу её первой монографии, явившейся одним из первых системных отечественных исследований на эту тему.

После окончания в 2002-м г. постдокторантуры (postdoctoral research) под руководством профессора Джулии Цин в университете Торонто вернулась в Россию и продолжила научную работу в ИВ РАН (под эгидой которого ею издано несколько десятков статей), параллельно активно популяризуя историческую тематику в качестве исторического редактора журнала «Вокруг света» и автора публикаций general interest для «Вокруг света», National Geographic, GEO, журнала «Аэрофлота» и многих других изданий.

В 2018-м г. Д. В. Дубровская стала организатором, создателем и выпускающим редактором наиболее нового периодического издания Института Востоковедения РАН — «Вестника», за короткое время ставшего вторым по значимости после журнала «Восток (Oriens)» (последний с 1955 г. был основным печатным органом Института). В том же году ею как автором-составителем была проведена полная работа по подготовке юбилейного издания, приуроченного к 200-летию Института Востоковедения. В 2019-м г. Д. В. Дубровская вошла в состав редколлегии «Востока».

В 2017-м г. получила степень магистра искусств ВШЭ по направлению «история искусств» (фактически как валедиктор), в 2019-м г. стала членом российской Ассоциации искусствоведов. В научных работах, начиная с 2016 г., прослеживается отчетливый и новый для отечественной исторической науки интерес к сплаву исторической тематики с искусствоведческой. С 2019 г. — заведующая сектором цивилизационных и региональных проблем Отдела истории Востока ИВ РАН (под руководством Д. Д. Васильев), а с 2021 по 2022 г. руководила этим отделом. В 2022-м г. возглавила Отдел искусства и материальной культуры Востока, специально учрежденный в ИВ РАН для консолидации научно-исследовательской деятельности по этим направлениям. 

Параллельно научной и научно-популяризаторской работе Д. В. Дубровская ведет активную творческую и переводческую деятельность: в 2008—2014 гг. ею в соавторстве и под псевдонимом была написана художественная мистико-историческая трилогия «Четвертый берег» (музыка для первой части трилогии была написана П. Наличем), а ранее опубликован ряд переводов, два из которых приведены ниже.

В 1994—1997 гг. преподавала англ. язык в школе № 174 и впоследствии РХТУ, ныне (2018 — наст. время) преподает ряд исторических дисциплин в ГАУГНе.

Основные работы 
Д. В. Дубровская — автор и ответственный редактор множества научных, научно-популярных и художественных публикаций и переводов, в том числе:

 Научные монографии, работы об ИВ РАН:
 «Все пути ведут из Рима. Христианские миссии в Поднебесной империи от несториан (VII в.) до папы Франциска» (М., 2020)
 «Институт Востоковедения РАН — прошлое и настоящее. К 200-летию основания» (М., 2018)
 «Лан Шинин, или <итальянский художник> Джузеппе Кастильоне при дворе Сына Неба» (М., 2018)
 «Миссия иезуитов в Китае: Маттео Риччи и другие (1552—1775 гг.)» (М., 2001)
 «Судьба Синьцзяна: обретение Китаем „Новой границы“ в конце XIX в.» (М., 1998)
 Редакторская деятельность:
 Главный редактор журнала «Восточный курьер»
 Редактор журнала «Восток (Oriens)»
 Организатор и выпускающий редактор/ответственный секретарь журнала «Вестник Института востоковедения РАН»
 Выпускающий редактор репринтного издания книги Е. А. Тимковского «Путешествие в Китай чрез Монголию в 1820 и 1821 годах. Часть 1. Переезд до Пекина» (М., 2012)
 Художественная литература — трилогия «Четвертый берег»: «Амфитрион» (М., 2013), «Магистр» (М., 2014), «Всадник» (М., 2014)
 Переводы:
 К. Фаулер, «Бесноватые» (М., 2008)
 Р. Андерсон, «Италия» (М., 2007)

Примечания 

Востоковеды СССР
Синологи России
Искусствоведы России
Переводчики России
Члены Ассоциации искусствоведов